Nowoje () ist der Name von Orten in Russland:
 Nowoje (Jaroslawl) in der Oblast Jaroslawl
 Nowoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Trimmau, Kreis Wehlau, Ostpreußen)

Siehe auch: Nowoje Selo, Nowoje Troiderjakowo, Nowoje Ussolje